Masson, Le Masson et Lemasson sont des noms propres français.

Variante Masson

Patronyme 

  (), famille du Québec ;
 Adine Masson (18?-19?), joueuse de tennis du début du  ;
 
 Alexandra Masson (1971-), personnalité politique française ;
 Alexandre Masson de Pezay (1741-1777), militaire, courtisan et homme de lettres français ;
 Alphonse-Charles Masson (1814-1898), artiste peintre et graveur français ;
 
  
 Antoine-Claude-Pierre Masson de La Motte-Conflans (1727-1801), écrivain français ;
 Arthur Masson (1896-1970), écrivain belge ;
 Aurélien Masson (1975-), éditeur français ;
 Barthélemy Masson dit Latomus(1485-1566), érudit rhénan ;
 Bénédict Masson (1819-1893), peintre et illustrateur français.
 Benoît Masson (1967-), rameur d'aviron français ;
 Bernard Masson (1948-1977), coureur cycliste professionnel français ;
 Bryan Masson, personnalité politique française
 
 Charles Antoine Masson (1874-?), général de brigade français ;
 Charles François Philibert Masson (1761-1807), écrivain français ;
 Chantal Masson (1937-), altiste canadienne ;
 Christian Masson (1909-2003), homme politique français ;
 Christophe Masson (1985-), coureur cycliste français ;
 Clément Masson (1986-), hockeyeur français ;
 Clovis-Edmond Masson (1838-1913), sculpteur français ;
 Denise Masson (1901-1994), islamologue française, traductrice du Coran ;
 Didier Masson (1886-1950), pionnier français de l'aviation ;
 Don Masson (1946-), footballeur international écossais ;
 Édith Masson (1967-), écrivaine française ;
 Édouard Masson (1826-1875), homme d'affaires canadien ;
 Élise Masson (1824 ou 1825-1867), chanteuse lyrique française ;
 Elizabeth Masson (1806-1865), mezzo-soprano et compositrice britannique ;
 
 Émilia Masson (née Jovanovic, 1940-2017), linguiste et archeologue française d'origine serbe ;
 Ernest Masson Anderson (1877-1960), géologue écossais ;
 Esteban Masson (2004-), pilote automobile franco-canadien ;
 Étienne Masson (1988-), pilote de moto français ;
 Francis Masson (1741-1805), botaniste écossais ;
 
 Frans Masson (1950-), entraîneur de football belge ;
 Frédéric Masson (1847-1923), historien français, membre de l'Académie française ;
 Fulgence Masson (1854-1942), avocat, journaliste et homme politique belge ;
 Georges-Armand Masson (1892-1977), journaliste, écrivain et peintre français ;
 Géraldine Masson (19?-), chimiste française ;
 Gilles Masson (1630-1716), pionnier en Nouvelle-France ;
 Guy Cabort-Masson (1937-2002), écrivain martiniquais ;
 Han Masson (19?-), actrice québécoise ;
 
 Hélène Masson-Maret (1947-), femme politique française ;
 Hervé Masson (1919-1990), peintre et écrivain franco-mauricien ;
 Isabelle Veyrat-Masson (1954-), historienne et sociologue des médias française ;
 Isidore Édouard Candide Masson (1826-1875), homme d'affaires canadien ;
  ;
 Jean Camille Joseph Masson (1923-2019), membre des commandos Kieffer ;
  ;
 Jean Papire Masson (1544-1611), écrivain, historien et avocat français ;
 Jean-Yves Masson (1962-), écrivain français ;
 Jeffrey Moussaieff Masson (1941-), écrivain américain ;
 Jérémy Masson (1987-), patineur de vitesse sur piste courte français ;
 Joannes Masson (1680-1750), érudit, critique et chronologiste français ;
 Jean-Philippe Masson (1960-), peintre, graveur et dessinateur français ;
 Jean-Pierre Masson (1919-1995), acteur québécois ;
 Jean-Yves Masson (1962-), écrivain français ;
 Joseph Masson (1791-1847), homme d'affaires canadien ;
 Jules Hippolyte Masson (1875-1966), homme politique français ;
 Laetitia Masson (1966-), réalisatrice française ;
 Laurent Masson (1964-), coureur cycliste français ;
 Louis Masson (1876-1942), ancien député du Nord ;
 Louis Masson ((1903-1972), militaire et résistant français ;
 Louis François Rodrigue Masson (1833-1903), homme politique canadien ;
 Loys Masson (1915-1969), poète et romancier mauricien ;
 Luc-Hyacinthe Masson (1811-1880), homme politique québécois ;
 Luis Léon Masson (1825-après 1882), photographe français ;
 Maggy Masson (1980-), archère française ;
 Marc Masson (1923-), homme politique français, député de l'Yonne ;
 Nicolas Masson de Morvillers (1740-1789), géographe et poète français ;
 Maxime Masson (1867-1960), curé canadien ;
 Michel Masson (1800-1883), auteur dramatique, journaliste et romancier français ;
 Mikhaïl Masson (1897-1986), archéologue soviétique ;
 
 Olivier Masson (1922-1997), linguiste français ;
 
 
 Philippe Masson (1928-2005), historien français ;
 Pierre-Maurice Masson (1879-1916), écrivain et critique français ;
 Raphaël Masson (19?-), conservateur du patrimoine français ;
 René Masson (1922-1988), écrivain français ;
 
 Romain Masson (1983-), hockeyeur français ;
 Rodrigue Masson (1833-1903), homme politique canadien ;
 Sandie Masson (19?-), actrice et dramaturge française ;
  ;
 Vadim Masson (1929-2010), archéologue soviétique et russe ;
  ;
 Valérie Masson-Delmotte (1971-), paléoclimatologue française ;
 Yves Masson, kayakiste français.

Toponyme et odonyme 

 Masson-Angers, ancienne ville du Québec fusionnée à Gatineau ;
 Masson, circonscription électorale provinciale du Québec
 Lac Masson, lac au Québec ;
 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, municipalité du Québec ;
 Square de la place André-Masson, à Paris.

Autres 
 Éditions Masson, maison d'édition scientifique française
 Manoir Masson, à Terrebonne, devenu le Collège Saint-Sacrement

Variante Le Masson 

 François Louis Marie Joseph Le Masson (1908-1981), général de division français ;
 Henri Le Masson (1900-1977),  historien français de la marine ;
 Innocent Le Masson (1627-1703), 51e prieur-général de l'Ordre des Chartreux ;
 Louis Le Masson (1743-1829), ingénieur et architecte français ;
 Marie Le Masson Le Golft (1749-1826), naturaliste française ;
 Robert Le Masson (1900-1952), poète breton ;
 Yann Le Masson (1930-2012), réalisateur français de documentaires.

Variante Lemasson 

 Albert Lemasson (1892-1982), peintre français ;
 Alexandra Lemasson, chroniqueuse littéraire, comédienne et écrivaine française ;
 Émile Lemasson, (1948-?), homme politique français ;
 Éric Lemasson, grand reporter, documentariste et producteur de télévision français ;
 François Lemasson, (1963-), ancien footballeur professionnel français ;
 Frédéric Lemasson (1974-), footballeur français ;
 Henri Lemasson, (1870-1956), photographe français à la fin du  et au début du  ;
 Louis Lemasson, (1929-), ancien footballeur français ;
 Louis Charles Théodore Lemasson, (1789-1858), homme politique français ;
 Paul Lemasson (1897-1971), peintre français.

Autre 
 Type Lemasson, une série de timbres des Établissements français de l'Océanie (actuelle Polynésie française)

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Patronyme français